Buscaglione ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Buscaglione (1921–1960), italienischer Sänger und Schauspieler
 Giovanni Buscaglione SDB (1874–1941), italienisch-kolumbianischer Architekt und Priester